Van Baerle ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar van Baerle (1584–1648), niederländischer Schriftsteller und Dichter
 Markus van Baerle (1930–1987), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Berle